Оле Петер Хансен Баллинг (; 13 апреля 1823, Христиания (ныне Осло) — 1 мая 1906, там же) — норвежский живописец.

Биография 
Родился в семье сапожника Йохана Фредерика Хансена. После смерти отца его мать вновь вышла замуж за Йоргена Баллинга. Позже пасынок взял фамилию отчима — Хансен Баллинг.

Учился у художника Фердинанда Йонаса Гьоса, ученика известного Йоханнеса Флинто в Датской Королевской школе искусств. Затем, у датского художника-декоратора Якоба Эмилия Вундерлиха (1809—1892). Был студентом художественных академий в Берлине и Копенгагене, брал уроки у Тома Кутюра в Париже.

Добровольцем участвовал в Датско-прусской войне (1848—1850). Одну из его картин с полей сражений приобрёл датский король Фредерик VII.

С 1852 года выставлялся в Шарлоттенборге. В 1856 году эмигрировал в Соединенные Штаты. С 1859 по 1861 год работал в Нью-Йорке в собственной студии фотографом.

Во время Гражданской войны в США добровольцем сражался на стороне северян. Подполковник. Командовал 145-м Нью-Йоркским добровольческим пехотным полком. Рисовал портреты и делал наброски прямо на поле боя.

Художник-портретист, баталист, пейзажист. Создал ряд портретовы генералов армии Союза, включая Улисса Гранта, Филипа Шеридана, Джона Седжвика и Джеймса С. Уодсворта. Кроме того, его кисти принадлежат портреты выдающихся американских государственных деятелей, включая президентов Авраама Линкольна, Честера Алана Артура и Джеймса Абрама Гарфилда.

В 1874 году вернулся в Норвегию, где руководил художесивенной мастерской в Хортене, в то время главной базы Королевского норвежского флота. Здесь написал портреты нескольких норвежских офицеров флота. Кроме того, создал портреты нескольких членов королевской семьи Бернадот, в том числе королей Карла XIV Юхана, Оскара I Шведского, Карла XV Шведского и Оскара II.

В 1890 году был назначен мексиканским консулом в Христиании. Несколько работ художника хранятся в Национальной портретной галерее (США).

Награды 
 Орден Данеброг

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ole Peter Hansen Balling
 Ole Peter Hansen Balling

Художники-портретисты Норвегии
Художники-пейзажисты Норвегии
Художники-баталисты Норвегии
Художники исторического жанра Норвегии
Придворные художники
Иммигрировавшие в США из Норвегии
Офицеры армии Союза
Выпускники Датской королевской академии изящных искусств
Художники Норвегии XIX века
Художники Норвегии XX века